Benjamin Cowen ist der Name folgender Personen:

* Benjamin R. Cowen (1831–1908), US-amerikanischer Politiker
 Benjamin S. Cowen (1793–1869), US-amerikanischer Politiker